Сергей Чикишев:
 Чикишев, Сергей Александрович (род. 1984) — киргизский футболист.
 Чикишев, Сергей Николаевич (род. 1961) — российский футбольный тренер.